Granik steht für:
 Granik (Gewichtsmaß), eine veraltete polnische Gewichtseinheit

Granik ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Michailowitsch Granik (1918–1989), sowjetischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Debra Granik (* 1963), US-amerikanische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Kamerafrau
 Henrietta Grigoriewna Granik (1928–2021), sowjetische und russische Psychologin
 Jon Granik (1930–2003), kanadischer Schauspieler
 Russ Granik (* 1948), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Ted Granik (1907–1970), US-amerikanischer Radiomoderator